Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2018 var det 42:a Juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen spelades i Buffalo i delstaten New York, USA, under perioden 26 december 2017–5 januari 2018. Kanada blev världsmästare efter finalseger mot Sverige.

JVM i de lägre divisionerna spelas på andra platser och under andra tidpunkter.

 Division I, grupp A spelades i Courchevel och Méribel, Frankrike under perioden 10–16 december 2017.
 Division I, grupp B spelades i Bled, Slovenien under perioden 9–15 december 2017.
 Division II, grupp A spelades i Dumfries, Storbritannien under perioden 10–16 december 2017.
 Division II, grupp B spelades i Belgrad, Serbien under perioden 15–21 januari 2018.
 Division III spelades i Sofia, Bulgarien under perioden 22–28 januari 2018.
 Division III, kval spelades i Kapstaden, Sydafrika under perioden 5–6 februari 2018.

Toppdivisionen
Topdivisionen var den högsta divisionen i JVM 2018 och spelades i Buffalo i delstaten New York, USA, mellan 26 december 2017 och 5 januari 2018. Gruppspelsmatchen mellan Kanada och USA spelades utomhus på NFL-laget Buffalo Bills hemmaarena, New Era Field, vilket var den första utomhusmatchen någonsin i Juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Matchen innebar också nytt publikrekord för mästerskapet, 44 592 personer.

Deltagande lag 
Tio lag hade kvalificerat sig för spel i toppdivisionen 2018 utifrån resultatet i Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2017.

Arenor

Gruppspel 
De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna.

De sist placerade lagen i respektive grupp mötte varandra i nedflyttningsmatcher till division I grupp A.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Matcher

Nedflyttningsmatcher 

Danmark kvalificerat för toppdivisionen 2019 efter 2–0 i matcher. Vitryssland nedflyttat till division I A 2019.

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Division I A
Division I A var den näst högsta divisionen i JVM 2018. Turneringen spelades i Courchevel och Méribel, Frankrike under perioden 10–16 december 2017.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från toppdivisionen) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division I B)

Tabell

Division I B
Division I B var den tredje högsta divisionen i JVM 2018. Turneringen spelades i Bled, Slovenien under perioden 9–15 december 2017.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II A)

Tabell

Division II A
Division II A var den fjärde högsta divisionen i JVM 2018. Turneringen spelades i Dumfries, Storbritannien under perioden 10–16 december 2017.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I B) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II B)

Tabell

Division II B
Division II B var den femte högsta divisionen i JVM 2018. Turneringen spelades i Belgrad, Serbien under perioden 15–21 januari 2018.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division II A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division III)

Tabell

Division III
Division III var den sjätte högsta divisionen i JVM 2018. Turneringen spelades i Sofia, Bulgarien under perioden 22–28 januari 2018.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division II B)

Tabell

Division III kval
Kvalet till division III var den sjätte högsta divisionen i JVM 2018 och spelades i Kapstaden, Sydafrika under perioden 5–6 februari 2018.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division III)
 (Nedflyttat från division III)

Tabell

Referenser

2017 i USA
2018 i USA
Internationella ishockeytävlingar i USA
2017 i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
2017 i Storbritannien
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
2018 i Serbien
Internationella ishockeytävlingar i Serbien
2018 i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
2018 i Sydafrika
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Ishockeysäsongen 2017/2018
Sportevenemang i Sofia
2018
Sportevenemang i Kapstaden
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sport i Bled
2017 i Slovenien
Belgrad under 2000-talet
Sofia under 2000-talet
Delstaten New York under 2000-talet
Sportevenemang i delstaten New York
Sport i Buffalo, New York
Kapstaden under 2000-talet